Krummenau (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Nesslau-Krummenau, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Sankt Gallen